Chandernagor peut désigner :

Chandernagor actuellement Chandannagar, la ville indienne de la région du Bengale occidental, ancien comptoir français aux Indes ;
 
André Chandernagor (1921), un homme politique français ;
Françoise Chandernagor (1945), une femme de lettres française, membre de l'Académie Goncourt, fille du précédent.